Ю́рий Диде́нко:
 Диденко, Юрий Валерьевич (род. 1966) — российский пианист, педагог.
 Диденко, Юрий Григорьевич (1936—2018) — советский и российский хозяйственный деятель, президент «Дальморепродукта».